Studený může být:

sídlo
 Studený – obec v okrese Benešov
 Studený (Kunratice) – část obce Kunratice v okrese Děčín

hora, vrchol
 Studený (Orlické hory) (722 m) – hora v Orlických horách
 Studený (Rychlebské hory) (1042 m) – hora v Rychlebských horách

příjmení
 viz Studený (příjmení)

Související články 
 Studený vrch – rozcestník
 Studený potok – rozcestník
 Studený spoj – rozcestník
 Studená – rozcestník
 Studené
 Studenec – rozcestník
 Studenov

Externí odkazy